Lemot ist der Familienname folgender Personen:

 Achille Lemot (1846–1909), französischer Karikaturist
 François-Frédéric Lemot (1772–1827), französischer Bildhauer